Kabinett Sonnino steht für folgende Regierungen des Königreichs Italien:

 Kabinett Sonnino I, 44. Regierung des Königreichs Italien (1906)
 Kabinett Sonnino II, 46. Regierung des Königreichs Italien (1909–1910)